Parviz, Parwiz oder auch Parwis und Parvīs () ist ein iranischer männlicher Vorname. Parviz kommt aus dem Altpersischen und bedeutet „der Sieger“.

Namensträger

Vornamen 
 Pərviz Bağırov (* 1994), aserbaidschanischer Boxer
 Parwiz Natel Chanlari (1914–1990), iranischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Politiker
 Parwiz Dawudi (* 1952), iranischer Politiker

 Parviz Jalayer, iranischer Gewichtheber
 Parviz Parastui, iranischer Schauspieler
 Parviz Pourhosseini (1941–2020), iranischer Schauspieler
 Parviz Tanavoli, iranischer Bildhauer

Nachnamen 
 Yasmin Parvis

Beinamen 
 Chosrau II. Parviz, sassanidischer König

Filme 
 Si-o-se Pol – Die letzten Tage des Parvis K., deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2013 von Henrik Peschel

Männlicher Vorname
Persischer Personenname